Radix ( für Wurzel) steht für:
 Radix (Gattung), eine Gattung der Schlammschnecken
 Radix (Studio), ein japanisches Anime-Studio
 Radix, in der Mathematik das Ergebnis des Wurzelziehens 
 Radix, Basis in einem Stellenwertsystem, Radix-n mit expliziter Angabe der Anzahl der Symbole pro Stelle
 Radix, ERP-Software
 Radix, eine Datenbank-Software für DLT-Anwendungen 
 Radix, schweizerische Gesundheitsstiftung
 radix-blätter, Untergrundzeitschrift in der DDR
 Geburtshoroskop in der Astrologie, siehe Horoskop
 Radix, US-CubeSat (6U) des Analytical Space Inc. Unternehmen. Ziel ist die Erprobung des Downlinks über Laserkommunikation.

Radix ist der Familienname folgender Personen:
 Michael Radix (* 1957), deutscher Fernsehjournalist

Siehe auch:

 Radixsort
 Radics